Mopaliidae är en familj av blötdjur. Mopaliidae ingår i ordningen Neoloricata, klassen ledsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mopaliidae 55 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Mopaliidae